Бібліда:

 Бібліда — в грецькій міфології дочка критянина Мілета і карійської царівни Ейдотеї
 199 Бібліда — астероїд головного поясу